Кабдулла Закирьянович Ромазанов (р. 5 июля 1947 года) — советский государственный деятель, сталевар Карагандинского металлургического комбината, народный депутат СССР (26 марта 1989 года — 26 декабря 1991 года), член Верховного Совета СССР, член Комитета Верховного Совета СССР по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов.

Биография 
Вырос в деревне, в Булаевском районе, Северного Казахстана. В 1966 году призван в Вооружённые Силы СССР, службу проходил в Советской Армии, по 1969 год, в Туркменской ССР. Там же в армии и получил комсомольскую путёвку в Темиртау. В августе 1969 года начал работать в конвертерном цехе, подручным миксерового, будучи толковым работником, постепенно поднялся до сталевара и до 1995 года им работал в конвертерном цехе. В 1995 году избран председателем профсоюзного комитета (профком) конвертерного цеха.

На одном из самых трудных и ответственных участков огромного комбината — коксохимпроизводстве — более 30 лет трудится Кабдулла Закирьянович Ромазанов. Делегат XIII съезда ВЛКСМ, XV съезда Компартии Казахстана. Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1986—1990). Народный депутат СССР от города Темиртау в 1989 году.

По совету своего наставника Николая Петровича Зубова в 1972 году перешёл подручным сталеваром на конвертер, где набирался опыта и проходил все ступени мастерства в течение 5 лет. Варил сталь до 1995 года, пока не был избран председателем профкома конвертерного цеха, чьи обязанности выполняю по сегодняшний день. Радует, что производство не стоит на месте и внедряются новые технологии: открыто отделение непрерывной разливки стали, готовится к запуску 7-я коксовая батарея. Но в не меньших капиталовложениях нуждаются старые цеха с изношенным оборудованием и требующими ремонта заводскими помещениями. Хотим, чтобы наш металлургический комбинат процветал и не терял своих традиций.

Председатель профкома, сталеплавильное производство, профсоюзная организация металлургов «Жактау».

Знаки отличия 
 почётное звание «Почётный металлург СССР»;
 два ордена Трудовой Славы; 
 нагрудный знак «Енбек Данкы» (2010 год);

Интересы 
Любит проводить время за игрой в шахматы или в поездках на природу, интересуется борьбой, лыжами, теннисом, бильярдом.

Интересовался современными певцами и артистами. Любит национальную казахскую музыку.

Примечания

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник./Сост. В. И. Ивкин. Москва, 1999. — ISBN 5-8243-0014-3
 Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1990 года № 1777-I "Об образовании комиссии по подготовке четвертого Съезда народных депутатов СССР" (с изменениями от 26 ноября 1990 года.)

Ссылки 
 Профсоюзная организация металлургов Жактау.
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Сайт Российская Империя
 Первый Съезд народных депутатов СССР, Стенографический отчёт.
 Сайт Аватар-Медиа, из газеты Темиртауский рабочий, статья Екатерины Кондратенко, Кабдулла Ромазанов: «Я из поколения романтиков».

Народные депутаты СССР от КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Делегаты съездов ВЛКСМ
Делегаты съездов КП Казахстана
Делегаты XXVII съезда КПСС